July (band), Britse muziekgroep uit de jaren 60.
 July (album), het enige album van deze groep.

Zie ook 
 Juli